Солнечная — многозначный термин:

Топоним

Белоруссия 
 Солнечная — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Солнечная — деревня в Альменевском районе Курганской области.
 Солнечная — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Солнечная — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.

Станции 
 Солнечная — железнодорожная станция в Москве на Киевском направлении Московской железной дороги.
 Солнечная — станция метротрамвая в Кривом Роге.

См. также 
 Солнечная активность
 Солнечная аллея
 Солнечная батарея
 Солнечная вспышка
 Солнечная Долина
 Солнечная корона
 Солнечная печь
 Солнечная радиация
 Солнечная система
 Солнечная улица
 Солнечная электростанция
 Солнечная энергетика